Írország
 Waterford, város Írországban

 Amerikai Egyesült Államok
 Waterford (Connecticut)
 Waterford (Indiana)
 Waterford (Kalifornia)
 Waterford (Maine)
 Waterford (község, New York)
 Waterford (város, New York)
 Waterford (Knox megye, Ohio)
 Waterford (Washington megye, Ohio)
 Waterford (Pennsylvania)
 Waterford (Rhode Island)
 Waterford (Vermont)
 Waterford (Virginia)
 Waterford (Washington)
 Waterford (község, Wisconsin)
 Waterford (város, Wisconsin)

 Ausztrália
 Waterford (Logan City), Queensland
 Waterford (Nyugat-Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Waterford (Hertfordshire), Anglia

 Kanada
 Waterford (Ontario)
 Waterford (Új-Skócia)

Nevek
 Waterford, családnév